Сторновей — многозначный термин.

 Сторновей (Шотландия) — город в Шотландии.
 Сторновей (аэропорт) — аэропорт близ одноимённого города.
 Сторновей (Квебек) — посёлок в Канаде.
 Сторновей (Оттава) — резиденция Лидера оппозиции Канады.